Балчиклы — название населённых пунктов в России:

 Балчиклы — деревня в Бакалинском районе Башкортостана.
 Балчиклы — деревня в Камско-Устьинском районе Татарстана.